

События 
 14 февраля — Карл II Лысый и Людовик II Немецкий оформляют свой союз против третьего брата — Лотаря I знаменитыми Страсбургскими клятвами, произнося их «по-романски» и «по-германски». Звучат первые дошедшие до нас слова на французском (старофранцузском) языке. Страсбургская клятва — раздел империи франков.
 Михаил III византийский император (по 867)
 Верхняя Граница. Разногласие среди Бану Каси. Муса ибн Муса привлекает к восстанию губернаторов Сарагосы, Борхи и Туделы. Вслед за этим, Муса уходит в Арнедо, где ищет поддержку Наварры.
 После смерти Альфонсо II власть в Астурии оспаривают две группировки. Дворцового графа Непоциана, шурина Альфонсо II, поддерживают феодалы Алавы. Их противники — сторонники Рамиро, сына Вермудо I. В сражении у Нарсеа Непоциан был разбит. Новым королём стал Рамиро I.
 Нападение мусульман на Серданью.
 Рейд корсиканских сарацин на Марсель.
 Датчане разграбили Квентовик (Франция).
 По 860 год князь Блатенского княжества (в районе озера Балатон) Прибина. Основал его столицу Блатенград.
 Император Византии Михаил III Пьяница (839—867, 24.9), правивший до 867 года. Сын Феофила и Феодоры.
 Регентшей Византии становится Феодора. Опекунами Михаила Феофил назначил евнуха Феоктиста, патрикия Варда, брата Феодоры, и магистра Мануила, дядю Феодоры. Императрица созывает церковный собор, который низложил патриарха Иоанна Грамматика и окончательно восстановил иконопочитание.
 Халиф Харун ал-Ватик вплоть до 847 года.
 После гибели Ландарма на престол Тибета возведены два его сына от разных жён. Начало ожесточённой борьбы между феодалами. Гражданская война буддистов и последователей религии бон. Кыргызы на стороне бон, уйгуры и китайцы поддерживают буддистов. Распад единого государства.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 842 году
 Кандиано, Пьетро I — 16-й венецианский дож.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 842 году
 Альфонсо II Астурийский — в городе Овьедо умирает король Астурии, не оставив наследника.
 Феофил — византийский император.
 Лангдарма — убит.

См. также

Примечания